Live at Budokan: Bonez Tour — DVD Аврил Лавин с видеозаписью её второго тура Bonez Tour, выпущенный в 2005 году. Он был выпущен только в Японии.

Список композиций 
 «He Wasn’t»
 «My Happy Ending»
 «Take Me Away»
 «Freak Out»
 «Unwanted»
 «Anything But Ordinary»
 «Who Knows»
 «I’m With You»
 «Losing Grip»
 «Together»
 «Forgotten»
 «Tomorrow»
 «Nobody’s Home»
 «Fall to Pieces»
 «Don’t Tell Me»
 «Sk8er Boi»
 «Complicated»
 «Slipped Away»
 «Behind the Scenes» (1.57)

Хронология релизов

Продажи

Награды

Примечания